Al personaggio storico di Giovanna d'Arco sono state dedicate diverse opere:

Cinema 
Jeanne d'Arc – cortometraggio del 1900 di Georges Méliès
Giovanna d'Arco – film del 1908 diretto da Mario Caserini
Giovanna d'Arco – film del 1913 diretto da Ubaldo Maria Del Colle
Giovanna d'Arco (Joan the Woman) – film del 1916 diretto da Cecil B. DeMille
Giovanna d'Arco (Das Mädchen Johanna) – film del 1935 diretto da Gustav Ucleer
Giovanna d'Arco (Joan of Arc) – film del 1948 diretto da Victor Fleming
Giovanna d'Arco (Jeanne la Pucelle) – film del 1994 diretto da Jacques Rivette
Giovanna d'Arco - Parte I: Le battaglie (Jeanne la Pucelle – Les Batailles) (1994) – regia di Jacques Rivette
Giovanna d'Arco - Parte II: Le prigioni (Jeanne la Pucelle – Les Prisons) (1994) – regia di Jacques Rivette 
Giovanna d'Arco (The Messenger: The Story of Joan of Arc) (1999) – regia di Luc Besson

Titoli simili
La passione di Giovanna d'Arco (La passion de Jeanne d'Arc) (1928) – regia di Carl Theodor Dreyer
Giovanna d'Arco al rogo (1954) – regia di Roberto Rossellini
Processo a Giovanna d'Arco (Procès de Jeanne d'Arc) (1962) – regia di Robert Bresson

Televisione 
Giovanna d'Arco (Joan of Arc) – miniserie TV del 1999
Joan of Arcadia  – serie televisiva statunitense trasmessa tra il 2003 e il 2005

Musica 
Giovanna D'Arco – cantata del 1832 di Gioachino Rossini
Giovanna d'Arco – opera del 1845 di Giuseppe Verdi
Giovanna d'Arco – Mistero in un prologo e tre parti per soli coro e orchestra di Marco Enrico Bossi
Suzanne/Giovanna d'Arco – singolo discografico di Fabrizio De André del 1972
Giovanna D'Arco – brano musicale di Angelo Branduardi del 1994 inserito nell'album Domenica e lunedì
Giovanna D'Arco – brano musicale di Fiorella Mannoia del 1994 inserito nell'album Gente comune

Navi
 Molte navi della Marine nationale hanno portato il nome di Giovanna d'Arco – inoltre dal 1912 è tradizione della Marine nationale dare il nome di Giovanna d'Arco alle navi scuola per gli ufficiali.
 La Jeanne d'Arc (1867) – una corvetta, lanciata nel 1867 e disarmata nel 1885.
 La Jeanne d'Arc (1899) – un incrociatore, lanciata nel 1899 e disarmata nel 1933.
 La Jeanne d'Arc (1930) – un incrociatore leggero, lanciata nel 1930 e disarmata nel 1964.
 La Jeanne d'Arc (R 97) – una portaelicotteri, lanciata nel 1961 e disarmata nel 2010.

Sport
Association Sportive et Culturelle Jeanne d'Arc  – squadra di calcio senegalese

Videogiochi
Joan of Arc  – un videogioco strategico, creato dai Chip nel 1990 per Amiga e poi convertito per Atari ST.
Janne d'Arc (abbreviato in Janne) – personaggio del videogioco picchiaduro World Heroes, pubblicato nel 1992 dalla Alpha Denshi.
Joanna Dark – personaggio protagonista della serie Perfect Dark, nata nel 2000 per Nintendo 64 e sviluppata dalla Rare.
Wars and Warriors: Giovanna d'Arco – sviluppato e pubblicato per PC da Enlight Software nel 2004.
Jeanne d'Arc  – un videogioco di ruolo strategico, pubblicato da Sony Computer Entertainment nel 2006 per PlayStation Portable.

Altro
Joan Van Ark  – un'attrice statunitense.
Chiesa di Santa Giovanna d'Arco – caratteristica chiesa nel centro storico di Napoli.

Disambigue correlate
Joan of Arc
La Pulzella d'Orléans